31 км (31-й кіломе́тр; Три́дцять пе́рший кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

31 км — селище, Юргинський округ, Кемеровська область

31 км — зупинний пункт Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці
 31 км — зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці
 31 км — зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Чаплине — Пологи
 31 км — зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці
 31 км — роз'їзд Запорізької дирекції Придніпровської залізниці

Див. також 
 31 (значення)
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (3)